The 100 (boek), boek over de 100 invloedrijkste personen
The 100 (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie